Gaspard de Brunet ist der Name folgender Personen:

* Gaspard de Tressemanes de Brunet (1721–1784), französischer Geistlicher, Bischof von Glandèves
 Gaspard Jean-Baptiste de Brunet (1734–1793), französischer General